Néferkamin est un prénom masculin égyptien porté par :

 Néferkamin , roi de la  ;
 Néferkamin Anou, roi de la .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité